Bayer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Clemens Bayer
 Ehrentraud Bayer
 Frederick M. Bayer
 Randall James Bayer